Змагання з важкої атлетики в категорії до 94 кг серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 у Ріо-де-Жанейро відбулись 13 серпня в Павільйоні № 2 Ріосентро.

Розклад змагань 
Час місцевий (UTC−3)

Рекорди 
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Результати

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт